РКК Валвейк () — нидерландский футбольный клуб из города Валвейк. Был основан 26 августа 1940 года. Название РКК — сокращено Rooms Katholieke Combinatie (Римская католическая церковь), тем самым «Валвейк» является представителем нидерландских католиков.

Домашние матчи команда проводит на стадионе «», его вместимость составляет 7,5 тыс. зрителей.

В сезоне 2021/22 клуб занял 10-е место в Эредивизи — Высшем дивизионе Нидерландов. Наивысшим достижением клуба в чемпионате является 7-е место в сезонах 1990/91 и 2000/01.

Главный тренер команды — .

Выступление в еврокубках

Достижения 
 Первый дивизион Нидерландов
 Победитель (2): 1987/88, 2010/11

Основной состав

Команда 
 На сезон 2022/23.

Игроки в аренде

Тренерский штаб

Бывшие игроки 

  Томас Вермален
  Ян Вертонген
  Мартен Мартенс
  Антони Ободай
  Микаэль Крон-Дели
  Деннис Роммедаль
  Тарик Сектиуи
  Пиус Икедия
  Джованни ван Бронкхорст
  Халид Буларуз
  Юрий Никифоров
  Ферди Элмас
  Миодраг Божович
  Ханс Вонк
  Желько Петрович

Известные тренеры 

  Петер Буве
  Мартин Йол
  Эрвин Куман

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 Профиль на сайте eredivisie.nl

Футбольные клубы Нидерландов
Валвейк